Resistència (calefactor) màquina que converteix energia elèctrica en calor
 Microbiologia: Resistència als antibiòtics, capacitat dels bacteris de sobreviure a l'acció d'antibiòtics
 Esport:
 Resistència física, capacitat de l'organisme que permet mantenir un esforç físic d'intensitat moderada o alta durant un temps prolongat i endarrerir el cansament que l'exercici provoca
 Resistència (motociclisme), variant del motociclisme de velocitat destinada a provar la durabilitat de les motocicletes i la resistència física dels participants
 Física:
 Resistència aerodinàmica força d'oposició al moviment dins d'un fluid
 Resistència mecànica esforç màxim que pot suportar un material
 Resistència elèctrica (propietat)
 Resistència elèctrica (component)
 Resistència tèrmica capacitat d'un material d'oposar-se al flux de la calor
 Resistència de materials
 Obres:
 Memòries d'Idhun I: La Resistència
 Resistència (pel·lícula), pel·lícula del 2008 dirigida per Edward Zwick i protagonitzada per Daniel Craig
 Entitats:
Resistència francesa, moviment que va lluitar contra el Govern de Vichy i l'ocupació alemanya de França durant la Segona Guerra Mundial
 Resistència Catalana, organització armada independentista de Catalunya Nord, que va actuar entre els anys 1984-1986
 Resistencia Galega, organització armada independentista gallega, escindit de l'Assembleia da Mocidade Independentista el 2005
 Organització de Resistència Nacional, organització creada a Barcelona a començament de 1945
 Moviment de Resistència Afrikaner, partit polític sud-africà fundat el 1973
 Federació Espanyola de Resistència al Capital, organització obrera anarco-col·lectivista
 Resistència Catalana d'Alliberament Nacional, organització independentista que va sorgir el 1979
 Federació Regional de Societats de Resistència de la Regió Espanyola, organització obrera d'àmbit espanyol constituïda el 1900
 Geografia:
 Resistencia, capital de la província del Chaco, a l'Argentina